Kolbe puede significar:

 Maximiliano Kolbe, fraile franciscano (1894-1941).

Autores de nombres científicos 
 Robert Wilhelm Kolbe (1882-1960).